Robert Atkins er navnet på flere personer:
 Robert Atkins (politiker) (født 1946) – britisk politiker
 Robert Atkins (læge) (1930-2003) – amerikansk læge som er kendt for Atkins-kostplanen